Les prieurs hospitaliers regroupent deux types de prieur :
 le Prieur conventuel qui réside au collachium où il dessert l'église conventuelle Saint-Jean ;
 le Prieur provincial qui est responsable d'un prieuré.

Organisation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem